

Cinema 
 Tunnel Vision – film del 1976 diretto da Neal Israel e Bradley R. Swirnoff
 Tunnel Vision – film del 1995 diretto da Clive Fleury

Musica 
 Tunnel Vision – singolo di Justin Timberlake del 2013
 Tunnel Vision – singolo di Kodak Black del 2017
Tunnel vision – singolo di Lenny Kravitz del 1995

Altro 
 Una luce in fondo all'abisso (Tunnel Vision) – romanzo di Sara Paretsky del 1994
 Tunnel Vision – videogioco del 1987